Сончат Ративатана (; родился 23 января 1982 года в Бангкоке, Таиланд) — таиландский профессиональный теннисист; победитель двух турниров ATP в парном разряде.

Общая информация 
Сончат в теннисе с семи лет. Любимое покрытие — хард.

Спортивная карьера 

Специализируется на играх в парном разряде. Основной партнер — брат-близнец Санчай.

В июле 2003 года они выигрывают первый совместный турнир из серии ITF Futures. До конца года им удается победить ещё на трех турнирах Futures и одном турнире ATP Challenger Series. В 2004 они выигрывают два турнира Futures и три турнира Challenger в Пусане, Белу-Оризонти и Реюньоне. В 2005 Санчай и Сончат выигрывают турнир Challenger в Шербур-Октевиле, а в 2006 ещё три Challenger в Чикмагалуре, Фергане и Лексингтоне. В 2007 они выигрывают уже 4 турнира Challenger в Киото, Сан-Ремо, Лугано и Гранби. В этом же сезоне они впервые сумели победить на турнире серии ATP. Произошло это на домашнем турнире в Бангкоке. В начале 2008 года им удается выиграть турнир ATP в Ченнае и дойти до финала турнира в Мемфисе. В 2009 году они выигрывают совместно пять турниров серии Challenger. В 2010 им удается дойти до третьего раунда Уимблдонского турнира.

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы турниров ATP в парном разряде (3)

Победы (2)

Поражения (1)

Финалы челленджеров и фьючерсов в парном разряде (98)

Победы (59)

Поражения (39)

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Теннисисты Таиланда
Теннисисты на летних Олимпийских играх 2016 года